Die Copa Verde (portugiesisch für Grüner Pokal) ist ein regionaler Fußballpokalwettbewerb in Brasilien, der vom nationalen Fußballverband CBF organisiert wird.

Geschichte 
Der „grüne Pokal“ ist 2014 von den Landesverbänden der Bundesstaaten der Regionen Nord und Mittelwest mit Ausnahme des Staates Goiás und dafür in Beteiligung des Staates Espírito Santo aus der Region Südost ins Leben gerufen wurden. Bis 2015 spielten 16 Teams in einem Ausscheidungsturnier um den Pokal. Seit der Saison 2016 nimmt auch der Landesverband von Goiás an dem Wettbewerb teil, dessen Teilnehmerfeld dafür auf 18 Mannschaften erweitert wurde. Das Finale wird in zwei Spielen ausgetragen.

Mit dem Gewinn des Pokals war die Qualifikation für die Copa Sudamericana verbunden. Dieses wurde aber nach einer Neustrukturierung der Sudamericana durch die CONMEBOL zur Austragung 2017 eingestellt. Als Ersatz legte der CBF fest, dass der Copa-Verde-Sieger sich direkt für das Achtelfinale des Copa do Brasil qualifizierte.

Finalspiele

Statistik 

 
Erstveranstaltung 2014